Chalán kan syfta på:

Colombia 

 Chalán (kommun), Sucre, 
 Chalán (ort), Sucre,